Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro foi o sistema de classificação dos clubes brasileiros de futebol utilizado pela CBF no período de 1971 (quando foi disputado pela primeira vez o Campeonato Nacional de Clubes) até 2003 (quando foi adotado o novo e polêmico Ranking da CBF). Desde 2003, o Ranking de Pontos vem sendo atualizado pela revista Placar e por outros órgãos da imprensa esportiva.

Sendo o mais simples dos rankings históricos do futebol brasileiro, o Ranking de Pontos simplesmente soma, a cada ano, o número de pontos obtidos por cada clube na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Trata-se, portanto, de um espelho razoavelmente fiel da participação histórica dos grandes clubes brasileiros. O ranking não inclui as edições realizadas entre 1959 a 1970 (Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa), reconhecidas pela CBF em 2010.

O ranking tampouco leva em conta a variação na atribuição de pontos por partida em diferentes edições, como entre os campeonatos de 1975 e 1978, quando vitórias por dois ou mais gols de diferença davam pontos extras ao vencedor, ou em 1988, quando os jogos que terminavam empatados eram decididos em pênaltis e as vitórias obtidas nos 90 minutos valiam um ponto a mais. Tampouco leva em conta que até 1994 as vitórias davam 2 pontos ao vencedor, que passou a três pontos a partir de 1995 por determinação da FIFA.

Ranking de Pontos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970)
Durante os 4 anos em que o Torneio Roberto Gomes Pedrosa foi disputado, 22 equipes participaram. Na tabela abaixo, é possível verificar o desempenho de cada uma delas durante as quatro edições realizadas. Números em negrito indicam o recorde (número mais positivo ou negativo) de cada coluna apresentada. Na época, cada vitória valia 2 pontos.

Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro (1971-2022)
Após o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022, os 20 primeiros colocados no Ranking de Pontos desde 1971, são os seguintes:

Histórico dos Líderes

Já foram líderes do Ranking de Pontos:

 Em 1971: Atlético Mineiro
 Em 1972: Palmeiras e Internacional
 De 1973 a 1974: Palmeiras
 De 1975 a 1998: Internacional
 Em 1999: Atlético Mineiro
 Em 2000: Internacional
 De 2001 a 2003: Atlético Mineiro
 Em 2004: São Paulo
 Em 2005: Internacional
 Desde 2006: São Paulo

Contagem ano a ano

Em 51 anos de história desde 1971, já participaram do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A 127 clubes. Na tabela abaixo, é apresentado o desempenho dos 13 primeiros colocados no Ranking de Pontos a partir de 1971 até 2021. A cada ano, é registrado o número acumulado de pontos de cada equipe até aquela edição do campeonato. Os números em vermelho são os maiores de cada linha, indicando o líder do Ranking de Pontos naquele ano.

Os 13 clubes estão dispostos na tabela em ordem alfabética: Atlético/MG, Athletico Paranaense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Ranking de Pontos a partir de 2003
Durante os 19 anos em que o Campeonato Brasileiro adotou a fórmula de pontos corridos, 44 equipes já participaram. Na tabela abaixo, é possível verificar o desempenho de todas as equipes que disputaram o campeonato desde a primeira edição, em 2003.  Números em negrito indicam o recorde (número mais positivo ou negativo) de cada coluna apresentada.

Por edição
Desde 2003 o Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, ou seja, todos os times enfrentando-se em partidas de ida e volta, com a equipe que somar mais pontos sagrando-se campeã. Assim, segue o Ranking de Pontos contabilizando apenas as edições do Campeonato a partir de 2003, até o Campeonato de 2020.

Notas
a.  A  foi punida com a perda de 4 pontos por escalação irregular de um jogador em 2 jogos (contra o  e o ) em 2003. O Inter ganhou 2 pontos (pois havia empatado o jogo) e o Juventude ganhou 3 pontos (pois havia perdido o jogo), no entanto na tabela de classificação continuou contando a vitória da Ponte Preta sobre o Juventude e o empate com o Internacional, por isso houve essa diferença no número de vitórias e empates com a pontuação final dessas equipes.

b.  O  foi punido com a perda de 8 pontos por escalação irregular de dois jogadores em 4 jogos (contra o , ,  e ) em 2003. O Corinthians e o Fluminense ganharam 2 pontos (pois haviam empatado o jogo) e a Ponte Preta e o São Caetano ganharam 3 pontos (pois haviam perdido o jogo), no entanto na tabela de classificação continuou contando as vitórias do Paysandu sobre a Ponte Preta e São Caetano e os empates com o Fluminense e Corinthians, por isso houve essa diferença no número de vitórias e empates com a pontuação final dessas equipes.

c.  O  foi punido com a perda de 24 pontos em 2004 devido à morte do jogador Serginho.

d.  O  (na época em que se chamava Grêmio Prudente) foi punido com a perda de 3 pontos pela escalação irregular de um jogador em 2010.

e.  O  foi punido com a perda de 4 pontos pela escalação irregular de André Santos em 2013.

f.  A  foi punida com a perda de 4 pontos pela escalação irregular de Héverton em 2013, no que ficou conhecido como o polêmico Caso Héverton.

g.  Em 1 de junho de 2017, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o  com a perda de três pontos na Série A de 2016, por causa de atrasos nos salários, além de uma multa no valor de 30 mil reais. A penalidade faz parte do "Fair Play Trabalhista", incluído no Regulamento Específico das Séries A, B e C desde 2015. A penalidade, porém, não alterou a posição do time na classificação final do campeonato.

h.  O Sport foi penalizado com a perda de três pontos por atraso de pagamentos de salários do meia Gabriel após o término do campeonato.

Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro Unificado (1959-2022) 
Os 20 clubes mais pontuadores na história do Campeonato Brasileiro (1959–2022).

Ver também
 Ranking da CBF

Ligações externas
 

 

 

Campeonato Brasileiro de Futebol
Classificações de futebol